

Поблоце — село в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Поблоце — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства